Tarrafal est un toponyme portugais qui peut désigner :
 Tarrafal (municipalité du Cap-Vert), une municipalité cap-verdienne située sur l'île de Santiago ;
 Tarrafal (Santiago), une ville cap-verdienne située sur l'île de Santiago, chef-lieu de la municipalité précédente ;
 Camp de Tarrafal, une prison célèbre de l'époque salazariste, située dans la municipalité précédente.
 Tarrafal de São Nicolau (municipalité du Cap-Vert), une municipalité cap-verdienne située sur l'île de São Nicolau ;
 Tarrafal de São Nicolau, une ville cap-verdienne située sur l'île de São Nicolau chef-lieu de la municipalité précédente.
 , un village de la freguesia de , dans la municipalité cap-verdienne de Porto Novo, sur l'île de Santo Antão.